Антонія (Тоні) Брентано — австрійська колекціонерка мистецтва, меценатка і близька товаришка Людвіга ван Бетховена.
 Клеменс Брентано — німецький поет
 Луйо Брентано — німецький економіст
 Франц Брентано — німецький філософ
 Генріх фон Брентано — німецький державний і політичний діяч

Дивю також
 8054 Брентано — астероїд

Посилання 
 
Прізвища